San Jerónimo hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Jerónimo (santo) (c. 340-420), doctor de la Iglesia, traductor al latín de la Biblia;
Jerónimo de Nevers (-816), santo y obispo de Nevers;
 Jerónimo Emiliani (1486-1537), santo y clérigo italiano;
 Jerónimo Hermosilla (1800-1861), santo y clérigo español;

Arquitectura y edificios

España 
 Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, edificio religioso en Alfahuir, Valencia;
 Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, edificio religioso en Sevilla;
 Monasterio de San Jerónimo (Zamora), edificio desaparecido de la ciudad de Zamora, España, del que apenas queda algunos restos;
 Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, edificio religioso en Córdoba (España).

Arte 
 San Jerónimo escribiendo (Caravaggio, Roma), cuadro de la etapa romana de Caravaggio;
 San Jerónimo en meditación, cuadro de la etapa romana de Caravaggio;
 San Jerónimo (Leonardo), cuadro de Leonardo Da Vinci;
 San Jerónimo en su gabinete (Durero), grabado de Alberto Durero;
 San Jerónimo (El Greco), cuadro del Greco;
 San Jerónimo en oración (El Bosco), cuadro del Bosco;

Orden religiosa 
 Orden de San Jerónimo;

Geografía física
 Serranía de San Jerónimo, cadena montañosa en Colombia;
 San Jerónimo, pico más alto del macizo rocoso de Montserrat, en España;

Hidrografía 
 Río San Jerónimo (Argentina);
 Río San Jerónimo (México), curso de agua subterráneo en el estado de Guerrero
 Estero San Jerónimo, un curso de agua en la Región de Valparaíso, Chile.

Localidades y divisiones administrativas

San Jerónimo (San Luis), localidad de la Provincia de San Luis;
 Departamento San Jerónimo, división administrativa en la provincia de Santa Fe;
 San Jerónimo Norte, localidad del departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe;
 San Jerónimo Sud, localidad del departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe;
 San Jerónimo del Sauce, localidad del departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe;

San Jerónimo (Antioquia), municipio del departamento de Antioquia;
 San Jerónimo (Tolima), corregimiento del municipio de Casabianca en el departamento de Tolima;

San Jerónimo de Moravia, el segundo distrito del cantón de Moravia;
 San Jerónimo de Naranjo, división administrativa del cantón de Naranjo;

Barrio de San Jerónimo (Sevilla), en Sevilla;
 Barrio de San Jerónimo (Málaga), en Málaga;
 San Jerónimo (San Cristóbal de La Laguna), barrio de San Cristóbal de La Laguna;
 San Jerónimo, localidad del municipio de Tacoronte, en Tenerife;
 Lugar Nuevo de San Jerónimo, municipio de la provincia de Valencia;

San Jerónimo (Baja Verapaz), municipio del departamento de Baja Verapaz;

San Jerónimo, un municipio del departamento de Comayagua;
 San Jerónimo, un municipio del departamento de Copán;



Ciudad de México
 San Jerónimo Lídice, un pueblo (hoy colonia) en la delegación Magdalena Contreras;
 San Jerónimo Nativitas, un pueblo (hoy colonia) en la delegación Xochimilco;

Estado de Chiapas
 San Jerónimo, una localidad;

Estado de Guerrero
 San Jerónimo de Juárez, un municipio;
 San Jerónimo de Juárez, una ciudad;

Estado de Puebla
 San Jerónimo Tecuanipan, un municipio;
 San Jerónimo Xayacatlán, un municipio;

Distrito de San Jerónimo, una división administrativa en la provincia de Luya, departamento de Amazonas;
 Distrito de San Jerónimo, una división administrativa en la provincia de Cusco, departamento del Cusco;
 Distrito de San Jerónimo, una división administrativa en la provincia de Huancayo, departamento de Junin;
 Distrito de San Jerónimo, una división administrativa en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac;

Referencias